Star Wars, en español La guerra de las galaxias, puede referirse a:

General

 Star Wars, franquicia de la saga de películas con el mismo título.
 Iniciativa de Defensa Estratégica de los EE. UU., conocida también como Star Wars.

Películas oficiales

 Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, primera película de la saga.
 Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca, segunda película de la saga.
 Star Wars: Episode VI - El retorno del Jedi , tercera película de la saga.
 Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, cuarta película de la saga.
 Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones, quinta película de la saga.
 Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith, sexta película de la saga.
 Star Wars: Episodio VII - El Despertar de la Fuerza, séptima película de la saga.
 Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi, octava película de la saga.
 Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker, novena película de la saga.

Otras películas

 Star Wars: The Clone Wars, película de animación basada en la saga.
 Rogue One: una historia de Star Wars, primera película autónoma de la saga.
 Han Solo: una historia de Star Wars, película centrada en el personaje de Han Solo.

Bandas sonoras

 Bandas sonoras de Star Wars
 Música de Star Wars
 Star Wars: The Force Awakens

Televisión

 El Mandaloriano
 Star Wars Holiday Special
 Star Wars: Droids
 Star Wars: Ewoks
 Star Wars: Clone Wars (2003)
 Star Wars: The Clone Wars (2008)
 Star Wars Rebels

Libros

 Star Wars (historieta)
 Star Wars: Ahsoka
 Star Wars: Darth Bane: Path of Destruction
 Star Wars: Darth Bane: Rule of two
 Underworld (Star Wars)

Juegos

 Lego: Star Wars
 Monopoly Star Wars
 Risk Star Wars
 Star Wars (juegos de rol)
 Star Wars Miniatures

Otros usos

 Star Wars: Behind the Magic, enciclopedia sobre la saga.
 Star Wars: Sombras del Imperio, proyecto multimedia.
 Universo expandido de Star Wars

Anexos

 Cronología de Star Wars
 Planetas y satélites de Star Wars
 Personajes de Star Wars
 Personajes de Star Wars: The Old Republic
 Personajes de Star Wars: Caballeros de la Antigua República
 Videojuegos de Star Wars